Новый порядок () — политический строй, который режим нацистской Германии хотел установить на оккупированных им территориях.
 «Новый порядок» — название Американской нацистской партии в 1983—2014 годах.
 «Новый порядок» — франко-мексиканский антиутопический триллер 2020 года, снятый Мишелем Франко.

См. также 
 Новый мировой порядок
 Новый порядок в Индонезии
 New Order